Исува или Ишува (арм. Ծոփք, , Цопк или Софена у урартов Цупа; в ранневизантийскую эпоху известна также как «Четвёртая Армения») — хеттское наименование протоармянского царства (или группы царств), находившегося к востоку от раннехетского государства. Название сохранилось и после завоевания хеттами. После краха Хеттского царства на территории Ишувы возникло позднехеттское (лувийское по языку) царство Камману. Впоследствии историческая область Армении Цопк или Софена.

Территория 
Ишува занимала территорию, примерно совпадавшую с границами современной турецкой провинции Элязыг. Долина Евфрата здесь окружена горным массивом. Местами в этом регионе имелись благоприятные климатические условия благодаря изобилию воды, ключевой и дождевой. Ирригация полей была возможна без необходимости сооружения сложных каналов. Долина реки была подходящим местом для интенсивного сельского хозяйства, а в более высокогорных регионах процветало животноводство. В горах имелись богатые залежи меди, которые разрабатывались уже в древности.

Население 
В Ишуве отсутствовала письменность, и до настоящего времени язык местного населения до прихода лувийцев неизвестен. Выдвигались следующие гипотезы об этническом составе Ишувы:
 народ, родственный хеттам по языку (анатолийской группы) — гипотеза наименее вероятна ввиду явных отличий материальной культуры Ишувы от хетто-лувийской
 иной индоевропейский народ
 хурриты, урарты или родственный народ (хурриты и урарты соседствовали с Ишувой на востоке)
 хатты или родственный народ (хатты населяли в дохеттский период центральную часть Анатолии)
 иной неиндоевропейский народ.

История

Дохеттский период 
Сельское хозяйство возникло в этой местности ещё в эпоху неолита. Здесь существовала халафоподобная культура. Около 3000 года до н. э. в верховьях долины Евфрата возникают городские центры. Вслед за ними в 3-м тысячелетии до н. э. возникают первые государства.

Название Ишува впервые встречается в хеттских текстах 2-го тысячелетия до н. э. На территории Ишувы обнаружено лишь несколько письменных памятников, основной массив информации о ней известен из хеттских текстов.

Хеттский период 
К западу от Ишувы располагалось враждебное ей государство хеттов. Хеттский царь Хаттусили I (около 1600 года до н. э.), согласно письменным памятникам, перешёл со своей армией через Евфрат и разрушил города Ишувы. Этим сообщениям соответствуют археологические слои со следами пожаров.

Хеттский царь Суппилулиума I в своей надписи сообщает, что во времена его отца, Тудхалии II (около 1400 года до н. э.) страна Ишува стала враждебной хеттам при подстрекательстве южного соседа, царства Митанни, которое пыталось сформировать антихеттскую коалицию. Согласно фрагментарному хеттскому письму, царь Митанни по имени Шауштатар начал войну против хеттского царя Арнуванды I при поддержке Ишувы. Эта вражда продолжалась до царствования Суппилулиумы, который около 1350 года до н. э. перешёл через Евфрат и вторгся в Ишуву со своими войсками. Согласно документу Суппилулиумы, он включил Ишуву в своё царство.

Ишува продолжала существовать под управлением вассальных хеттам царей. Из документов известны имена лишь немногих царей Ишувы: один, по имени Эхли-Шаррума, упоминается в хеттском письме XIII века до н. э., и ещё один, по имени Ари-Шаррума, упоминается на глиняной печати, найденной в Коруджутепе (Korucutepe).

Позднехеттский период 

После краха Хеттской империи в начале XII века до н. э. на территории Ишувы возникает новое государство. Город Мелид стал центром другого древнеармянского царства Мелид-Камману, лувийского по языку, в составе сиро-хеттских государств. На западе от Ишувы хеттов сменили мигрировавшие на их территорию фригийцы и мушки, а на востоке возникло царство Урарту. Наиболее важным соседом была Ассирия на юге, которая в конце концов превратила Камману в своего данника, что довольно быстро привело к упадку царства. Камману был в вассальной зависимости от Урарту между 804 и 743 годами до н. э., и Мелид процветал вплоть до того, как его разграбил ассирийский царь Саргон II в 712 году до н. э.

Страна Армэ возглавляла территориальный союз, в который входило и «царство» мушков, страны Ишува, Шубрия, Алше, Пурулумци и много других «стран». Союзу удалось объединить все мелкие страны и народы Армянского нагорья в одну политическую единицу. Союз, возглавляемый страной Армэ, получил возможность использовать период бессилия Урарту и захватить его политическое наследие.  Слияние двух народов арминов и мушков было очень важным фактором; оно привело к созданию на урарто-хурритском субстрате господствующего языка, первоначально в территориальном союзе, на юге Урарту; это был будущий армянский язык.

Археология 
В настоящее время территория Ишувы практически исчезла под водой в результате сооружения нескольких дамб на реке Евфрат. Начатый по инициативе турецкого правительства Юго-восточный анатолийский проект, начавшийся в 1960-е годы, привёл к сооружению дамб в Кебане и Каракае, а также плотины Ататюрка, которые полностью затопили долину после их завершения в 1970-е годы. Четвёртая дамба, Биречик, была сооружена южнее в 2000 году и затопила остатки долины Евфрата в Турции.

Раскопки 
По поручению президента проекта по сооружению дамб, Кемаля Курдаша, начались широкомасштабные археологические раскопки с целью спасения возможных артефактов. Команду турецких, американских и нидерландских археологов возглавил Мауриц ван Лоон. При раскопках обнаружены поселения со времён палеолита и до средних веков. При раскопках городищ Икизтепе, Коруджунтепе, Норшунтепе и Пулур в окрестностях реки Мурат (:en:Murat River), восточного притока Евфрата, были обнаружены крупные поселения бронзового века, датируемые 4-м-2-м тысячелетиями до н. э. Вероятно, именно в этих местах находился административный центр царства Ишува, что соответствует хеттским сообщениям о пересечении Ефврата, необходимом для достижении страны.

К счастью, затопление не затронуло важное археологическое городище Арслантепе близ современного города Малатья. В настоящее время группа итальянских археологов во главе с Марчеллой Франджипане раскапывает это городище и прилегающие территории. Город Мелид, находившийся на месте Арслантепе, существовал до римского времени и был столицей одного из позднехеттских царств.

Культура 
В наиболее ранних поселениях Ишувы видны следы культурных контактов с городом Тель-Брак к югу от неё, который, однако, относился к иной культуре. Сельское хозяйство возникло рано благодаря благоприятным климатическим условиям. Ишува находилась на внешней окраине раннемесопотамской культуры Урукского периода. Население Ищувы также обладали познаниями в металлургии, и уже в 4 тыс. до н. э. достигли уровня бронзового века. Медь первоначально сплавляли с мышьяком, затем с оловом. На северо-восточной окраине культура Ишува контактировала с Кавказом. В хеттский период в культуре Ишувы наблюдаются заметные параллели с культурами Центральной Анатолии и с хурритами, располагавшимися южнее. В монументальной архитектуре прослеживается влияние хеттов. В эпоху позднехеттского царства Камману видны влияния Фригии, Ассирии и Урарту. В эпоху скифских набегов на территории Ишувы появляются скифские захоронения.

Литература 
 Conti, Persiani : Between the Rivers and over the Mountains, La Sapienza Rome 1993.
 Erder, Cevat: Lessons in Archaeological and Monument Salvage: The Keban Experience, Princeton university 1973.
 Konyar, Erkan: Old Hittite presence in the East of the Euphrates in the light of stratigraphical data from Imikuşağı (Elazığ), lecture held at Hethiter-workshop Istanbul 2004.
 Loon, Maurits van: Korucutepe : final report on the excavations of the universities of Chicago, California (Los Angeles) and Amsterdam in the Keban reservoir, American Elsevier New York 1975-80 (3 vol.).

Примечания

Ссылки 
 Suppiluliuma-Shattwaza treaty about Isuwa
 METU Keban and the Lower Euphrates Project
 La Sapienza University of Rome excavations at Arslantepe / Malatya

Народы древней Малой Азии
Хеттское царство
Азия медного века
Анатолия бронзового века
Древние области страны Наири